Arzl im Pitztal, een gemeente in Tirol
Arzl (Innsbruck), een stadsdeel van de Tiroolse hoofdstad Innsbruck